

Глинка — селище, Совєтський район, Алтайський край
 Глинка — село, Хілоцький район, Забайкальський край

Глинка — село, Старобешівський район, Донецька область
 Глинка — колишнє село Іванківського району Київської області, зняте з обліку 1999 року у зв'язку з відселенням мешканців із зони відчуження ЧАЕС
 Глинка — назва села Нагірна Жашківського району Черкаської області до 1917 року

Див. також 
 Глінка
 Ґлінка